Симферо́польская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Симферопольская улица — улица в Волгограде.
 Симферопольская улица — улица в Екатеринбурге.
 Симферопольская улица — улица в Краснодаре.
 Симферопольская улица — улица в Пензе.
 Симферопольская улица — улица в Перми.
 Симферопольская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Симферопольская улица — улица в Самаре.

Украина 
 Симферопольская улица — улица в Днепропетровске.
 Симферопольская улица — улица в Киеве.
 Симферопольская улица — улица в Николаеве.
 Симферопольская улица — улица в Одессе.
 Симферопольская улица — улица в Харькове.

Крым 
 Симферопольская улица — главная улица Армянска.
 Симферопольская улица — улица и одноимённая конечная станция трамвая в Евпатории.
 Симферопольская улица — улица в Севастополе.
 Симферопольская улица — улица в Симферополе.
 Симферопольская улица — улица в Керчи.

См. также 
 Симферопольский бульвар (Москва)